

Astronomia
24354 Caz – asteroide della fascia principale

Codici 
 CAZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cobar (Australia)
 caz – codice ISO 639-3 della lingua canichana

Media
Caz! – stazione radio dei Paesi Bassi, già Yorin FM